Эрлевайн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрлевайн, Майкл (род. 1941) — американский музыкант и астролог.
 Эрлевайн, Стивен Томас (род. 1973) — американский музыкальный критик и музыкант.